Histeria – serial animowany
 Histeria – w psychologii: zaburzenie
 Histeria, dawne ogólne określenie niektórych zaburzeń, które obecnie medycyna diagnozuje m.in. jako:
 wysoki stopień ekstrawersji
 konwersję – histerię konwersyjną
 dysocjację
 nerwice
 Krótka histeria czasu – polski film komediowy
 "La Histeria" – utwór grupy Marquess
 Histeria. Romantyczna historia wibratora

Zobacz też 
 Hysteria